Бронсън може да се отнася за:
 Хора
 Екшън Бронсън (р. 1983), американски музикант
 Чарлс Бронсън (1921-2003), американски актьор

 Други
 Бронсън (филм), филм на Никълъс Уиндинг Рефн от 1970 година